Хасбулат — имя правителей на Кавказе:

 Хасбулат — шамхал Тарковский.
 Хасбулат — князь из рода Турловых.